Cume
Ou ainda:
Topo (satélite), um satélite militar dos Estados Unidos

Localidades
Topo (ilha do Pico)
Topo (Nossa Senhora do Rosário)
Vila do Topo, uma vila açoriana

Desambiguação